Рив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Рив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

Див. також 
 Райвс ()